Patrik Karlsson – szwedzki żużlowiec
 Patrik Karlsson – szwedzki biegacz narciarski
 Patrik Karlsson – szwedzki curler